Die Saison 2008/09 des Challenge Cups begann mit der ersten Runde am 11. Oktober 2008. und endete mit dem Finale am 22. März 2009. Arkasspor İzmir aus der Türkei gewann das Endspiel in eigener Halle gegen den polnischen Verein Jastrzębski Węgiel.

Modus 
Die ersten beiden Runden wurden im KO-System mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Gleichstand gab es einen zusätzlichen Entscheidungssatz. In der dritten Runde kamen zu den sechzehn Siegern der zweiten Runde die Mannschaften, die im CEV-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden waren. Bis einschließlich zum Viertelfinale ging es im KO-System mit Hin- und Rückspiel weiter. Die Sieger der Viertelfinalspiele qualifizierten sich für das Final Four in Izmir.

Teilnehmer

Spielplan

Erste und zweite Runde 

Entscheidungssatz
 Burgas – Kiew 16:18
 Schlobin – Rzeszów 15:9
Moers und Tel Aviv erreichten kampflos die zweite Runde, da ihre Gegner Odzak und Bratislava nicht zu den Spielen antraten. Bei den Duellen Nikšić - Genf, Fonte Bastardo - Podgorica und Tampere - Belgrad fanden beide Spiele in der Schweiz, in Portugal beziehungsweise in Finnland statt.

Dritte Runde bis Finale 

Entscheidungssatz: İzmir - Lille 15:10

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2008/09
Volleyballsaison 2008/09
Männervolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften